I comuni della Bassa Austria sono pari a 572 (i dati relativi alla popolazione si riferiscono al censimento del 2011).

Lista

Collegamenti esterni 
 Statistik Austria

 
Bassa Austria